Hubertuskirche bzw. Hubertuskapelle ist der Name zahlreicher Kirchen und Kapellen, die dem hl. Hubertus, dem Schutzheiligen der Jagd, geweiht sind.

Belgien 
 Kapelle St. Hubertus (Weweler)
 Kirche St. Hubert in Han-sur-Lesse
 Pfarrkirche St. Hubertus in Lontzen
 Basilika Saint-Hubert in Saint-Hubert

Deutschland

A – K 
 Aach: St. Hubertus (Aach)
 Aachen
 Stadtteil Hanbruch: St. Hubertus (Aachen)
 Stadtteil Verlautenheide: St. Hubert (Verlautenheide)
 Amecke: St. Hubertus (Amecke)
 Amöneburg, OT Mardorf: St. Hubertus (Mardorf)
 Arnsberg: St. Hubertus (Müschede)
 Bad Hindelang, OT Hinterstein: Hubertuskapelle (Ostrachtal)
 Bad Münstereifel, Arloff: Hubertuskapelle (Arloff)
 Bad Neuenahr-Ahrweiler: St. Hubertus (Ehlingen)
 Bergheim: St. Hubertus (Bergheim), Nordrhein-Westfalen
 Birgel: St. Hubertus (Birgel), Rheinland-Pfalz
 Bonn, OT Ückesdorf: Hubertuskapelle (Ückesdorf)
 Blankenheim: St.-Hubertus-Kapelle (Ahrdorf)
 Brilon: Hubertuskapelle Brilon
 Bucha, Thüringen: St. Hubertus (Oßmaritz)
 Dorlar: St. Hubertus (Dorlar)
 Dresden, OT Weißer Hirsch: St. Hubertus (Dresden)
 Duisburg: St. Hubertus (Duisburg-Rahm)
 Duppach: St. Hubertus (Duppach)
 Düren, OT Kufferath: St. Hubertus (Kufferath)
 Dürrröhrsdorf-Dittersbach: Hubertuskapelle im Lieblingtal
  Düsseldorf
 Hubertuskapelle (Düsseldorf-Angermund)
 St. Hubertus (Düsseldorf-Itter)
 Elmstein: St. Wendelinus und Hubertus (Elmstein)
 Eslohe, OT Kückelheim: St. Hubertus
 Essen, OT Bergerhausen: St. Hubertus (Essen-Bergerhausen)
 Elsdorf (Rheinland): St. Hubertus (Etzweiler), abgegangen
 Fulda: St. Hubertus (Fulda-Oberrode)
 Geilenkirchen: Marien- und Hubertuskapelle (Beeck), Nordrhein-Westfalen
 Gessertshausen: Hubertuskapelle (Gessertshausen)
 Grafschaft, OT Bölingen: Kapelle St. Hubertus
 Großkampenberg: St. Hubertus (Großkampenberg)
 Heinsberg: St. Hubertus (Kirchhoven)
 Hellenthal: St. Hubertus (Udenbreth)
 Holle, OT Sillium: St. Hubertus (Wohldenberg)
 Ihn: St. Hubertus (Ihn)
 Immenstadt: Maxensruh-Kapelle St. Antonius von Padua und St. Hubertus von LüttichSt. Hubertus (Kufferath)
 Jülich, OT Welldorf: St. Hubertus (Welldorf)
 Kall: St. Hubertus (Kall)
 Kempen: St. Hubert (Kempen)
  Köln
 St. Hubertus (Flittard)
 St. Hubertus (Köln-Brück)
 Körperich: St. Hubertus Körperich
 Krefeld: St. Hubertus (Krefeld)

L – Z 
 Lennestadt, OT Burbecke: St. Hubertus und St. Antonius Abt
 Losheim am See, OT Niederlosheim: St. Hubertus (Niederlosheim)
 Marksuhl: St. Hubertus (Marksuhl)
 Marsberg im Hochsauerlandkreis: St. Hubertus (Heddinghausen)
 Mechernich: Hubertuskapelle (Floisdorf)
 Neuendorf (Eifel), St. Hubertus (Neuendorf)
 Nideggen, OT Schmidt: St. Hubertus (Schmidt)
 Nonnweiler: St. Hubertus (Nonnweiler)
 St. Hubertus (Nordenau)
 Nümbrecht, OT Grötzenberg: St. Hubertus (Grötzenberg)
 Olsberg im Hochsauerlandkreis: St. Hubertus (Helmeringhausen)
 Ostbevern im Münsterland: Hubertuskapelle (Ostbevern)
 Rieden: St. Hubertus (Rieden)
 Rüthen, OT Drewer: St. Hubertus (Drewer)
 Saarbrücken, Stadtteil Jägersfreude: St. Hubertus (Jägersfreude)
 St. Hubertus (Sachsenheim)
 Saulgrub: Hubertuskapelle (Saulgrub)
 Scheidegg: Ökumenische St. Hubertus Kapelle
 Schönau am Königssee: Hubertuskapelle (Schönau)
 Schönwald: Hubertuskapelle (Schönwald)
 Sehlde (Landkreis Wolfenbüttel): Hubertuskapelle (Sehlde)
 Simmerath: St. Hubertus (Erkensruhr)
 Stadtkyll: St. Hubertus (Stadtkyll-Niederkyll)
 Steinborn, Eifelkreis: Kath. Filialkirche St. Hubert
 Stockem: St. Hubertus (Stockem)
 Stolberg, OT Büsbach: St. Hubertus (Büsbach)
 Sundern im Hochsauerlandkreis: St. Hubertus (Amecke)
 Wennigsen (Deister): St. Hubertus
 Wermsdorf, Sachsen: Schlosskapelle Hubertusburg
 Wimbach: St. Hubertus (Wimbach)
 Winkel: St. Hubertus (Winkel)
 Winterspelt, Eifel: St. Hubertus (Urb)
 Wolsfeld, Eifelkreis: Alt St. Hubertus (Wolsfeld) und St. Hubertus (Wolsfeld)

Luxemburg 
 Hubertuskirche in Dommeldingen (Luxemburg-Stadt)
 Hubertuskapelle Reuler, Reuler

Österreich 
Niederösterreich:
 Hubertuskapelle Eggendorf, Eggendorf
 Hubertuskapelle St. Michael am Bruckbach, am Rastberg, Gemeinde St. Peter in der Au

Oberösterreich:
 Hubertuskapelle Bad Zell im Mühlviertel
 Hubertuskapelle Grünbach im Mühlviertel
 Hubertuskapelle Weißenkirchen, am Lichtenberg bei Weißenkirchen im Attergau
 Hubertuskapelle Zell am Moos, bei Niederbrandstatt bei Zell am Moos – mit Linde als Naturdenkmal 

Salzburg:
 Hubertuskapelle Stadlberg, bei Straßwalchen
 Hubertuskapelle in See im Großarltal
 Hubertuskapelle oberhalb des Weilers Brandenberg im Großarltal

Tirol:
 Hubertuskapelle Brandenberg

Vorarlberg:
 Rellser Mariahilfkapelle, jetzt St. Martin und Hubertus im Rellstal bei Vandans im Montafon

Wien :
 St. Hubertus und Christophorus, Hietzing

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)